Aulis est un prénom et toponyme pouvant désigner:

Prénom

Toponyme

Aulis, ancienne cité portuaire de la Grèce antique
 (Aulis), ancienne municipalité fusionnée à Chalcis

Voir aussi
Aulis, une des filles du roi Ogygès de Béotie